Osoby o nazwisku Gorczyński / Gorczyńska

 Adam Gorczyński (1805–1876) – ziemianin, działacz społeczny, pisarz i malarz
 Bolesław Gorczyński (1880–1944) – dramatopisarz, publicysta, tłumacz i dyrektor teatrów
 Eustachy Gorczyński  (1893–1958) – pułkownik saperów WP
 Maciej Gorczyński  (* 1957) – polski malarz i pedagog
 Maria Gorczyńska  (1899–1959) – polska aktorka teatralna i filmowa
 Mariusz Gorczyński  (1933–1990) – polski aktor
 Remigian Gorczyński – wojski latyczowski i namiestnik starosty
 Renata Gorczyńska (* 1943) – polska dziennikarka, krytyk literacki i tłumaczka
 Tadeusz Gorczyński  (1905–1982) – polski botanik, cytolog roślin i profesor
 Wiktor Gorczyński (1885–1940) – podinspektor Policji Państwowej
 Witold Gorczyński  (1878–1929) – podpułkownik i organizator Legionów Polskich
 Władysław Gorczyński (1879–1953) – polski meteorolog i klimatolog